«Спартак» — названия ряда объектов во Владикавказе:
 «Спартак» — стадион.
 Футбольные клубы
 «Спартак» — название футбольного клуба «Алания» в 1940—1971, 1972—1994, 2006 и 2016—2019 годах (в сезоне 2018/19 официальное именование — «Спартак-Владикавказ»). В 1995—1996, 2003 годах — «Спартак-Алания».
 «Спартак-Владикавказ» — участник Первенства ПФЛ 2019/20.
 «Спартак Владикавказ» или «Спартак» — название бывшего футбольного клуба «Владикавказ» (ранее — «Строитель», «Иристон») в 2008—2009 годах.